767 може да се отнася за:

 767 година от новата ера
 767 година преди новата ера
 767, число
 767 Бондия, астероид
 NGC 767, галактика